Széphalom steht für:

 Széphalom (Budapest), ein Stadtteil im II. Budapester Bezirk
 Széphalom (Sátoraljaújhely), ehemals eigenständige Gemeinde im ungarischen Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, heute ein Stadtteil von Sátoraljaújhely